Salmom é um personagem  do Antigo Testamento da Bíblia, oriundo da tribo de Judá. Também foi citado em .

Relato bíblico 
É mencionado também no Novo Testamento como pertencente à árvore genealógica de Jesus Cristo e do rei Davi, no Evangelho segundo Mateus. Assim, Salmom teria sido o esposo de Raabe e o pai de Boaz.

Árvore genealógica 
Genealogia baseada na Bíblia, incluindo os parentes da família sacerdotal:

Personagens do Antigo Testamento